Lader Mig Falde er den tredje EP fra den danske sanger og sangskriver Søren Bregendal og den første EP fra DJ duoen Aba & Simonsen. EP'en blev udgivet i 2012, og indeholdte hittet Lader Mig Falde der røg direkte ind på Den Danske Hitliste og modtog en 10. plads i én uge.

Da Søren Bregendal første gang fik ideen til sangen lød det på at Lader Mig Falde (feat. Aba & Simonsen) skulle være den første single til et nyt kommende album. Bregendal havde nemlig lavede et samarbejde med en række danske DJs, om at udgive en række singler i 2012 og derefter et nyt album i 2013. Men grundet årsager som aldrig er blevet bekræftet fra Bregendal eller Aba & Simonsens side blev projektet aldrig til noget.

Dog nåede Bregendal i samarbejde med Aba & Simonsen at udgive EP’en  "Lader Mig Falde".

Charts

Spor 

 "Lader Mig Falde''
 "Lader Mig Falde'' (Extended)
 "Lader Mig Falde'' (St2fn Remix)
 "Lader Mig Falde'' (Juul & Oester Remix)
 "Lader Mig Falde'' (Newtunes Remix)
 "Lader Mig Falde'' (Mikkel Major Remix)
 "Lader Mig Falde'' (Toby Green & Jack Remix)
 "Lader Mig Falde'' (Wheatley Remix)
 "Lader Mig Falde'' (Michael Reinholdt Remix)
 "Lader Mig Falde'' (Castella Remix)
 "Lader Mig Falde'' (Instrumental)

EP-plader
Album fra 2012
Popalbum fra Danmark